Il campionato di Primera División 2023, conosciuto anche con il nome di Liga Profesional 2023 (e per ragioni di sponsorizzazione chiamato Torneo Binance 2023) è la 94ª edizione del massimo torneo calcistico argentino, nonché la 3ª edizione organizzata dalla Liga Profesional, organo interno alla AFA. La competizione ha preso avvio il 27 gennaio 2023 e si concluderà il 5 agosto 2023.

Al torneo prendono parte 28, tra cui le due neopromosse dalla Primera Nacional 2022: il Belgrano, che torna in Primera División dopo la sua partecipazione nell'edizione 2018-2019, e l'Instituto, che non giocava nella massima serie argentina dalla stagione 2005-2006

Formato

Campionato 
Il regolamento del campionato prevede la disputa di un torneo con un girone di sola andata tra tutte le squadre, per un totale di 27 partite. La squadra che avrà ottenuto più punti in classifica potrà fregiarsi del titolo di campione nazionale.

Per la determinazione delle retrocessioni si terrà conto della Tabla de descenso, ovvero della classifica che tiene conto della media-punti (promedio) di ogni squadra ottenuta nelle stagioni 2021, 2022 e nell'attuale. Tuttavia, le retrocessioni verranno determinate alla conclusione della Copa de la Liga Profesional 2023, che si disputerà dopo la conclusione della presente competizione.

Per la determinazione delle squadre classificate alle coppe internazionali si considererà la Tabla anual, ovvero i punti totalizzati da ogni squadra sia in questo torneo che nella successiva Copa de la Liga Professional.

Squadre partecipanti

Allenatori 
Dati aggiornati al 14 marzo 2023. In corsivo gli allenatori con incarico ad interim.

Classifica 
Dati aggiornati al 16 marzo 2023.

Legenda
      Squadra campione e qualificata alla Coppa Libertadores 2024.
Note
Fonte: AFA
3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio.
A parità di punti, valgono i seguenti criteri: 1) Spareggio (solo per determinare la vincente del campionato); 2) differenza reti; 3) gol fatti; 4) punti negli scontri diretti; 5) differenza reti negli scontri diretti; 6) gol fatti negli scontri diretti.

Calendario e risultati 
Dati aggiornati al 19 marzo 2023.

Tabla de descenso 
Dati aggiornati al 14 marzo 2023.

La classifica del promedio tiene conto della media punti ottenuta da ogni squadra in questa stagione e nelle due stagioni precedenti. Al termine di questo torneo non verrà determinata alcuna squadra retrocessa, dato che verrà presa in considerazione questa classifica soltanto al termine della successiva Copa de la Liga Profesional.

Note
Fonte: AFA

Statistiche 
Dati aggiornati al 14 marzo 2023.

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Campionato argentino di calcio
 Copa de la Liga Profesional 2023
 Copa Argentina 2023
 Trofeo de Campeones de la Liga Profesional 2023
 Primera B Nacional 2023
 Primera B Metropolitana 2023
 Torneo Federal A 2023
 Primera C 2023
 Primera D 2023

Note 

Calcio nel 2023
Campionato argentino di calcio
2023